Антропиха () — деревня в Юкаменском районе Удмуртии. Входит в состав Верх-Унинского сельского поселения.

География 
Улицы:
 Логовая

Население 

Численность постоянного населения деревни в 2007 году составляла 50 человек.

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района